Нава-де-Франсия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 16,51 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки